R27 puede hacer referencia a:
 R27, un dirigible rígido británico de la Primera Guerra Mundial.
 R27- Muy tóxico en contacto con la piel., una de las frases R.
 BMW R27, una motocicleta de los años 1960.
 Renault R27, un coche de carreras fabricados por el equipo Renault F1 para la temporada 2007 de Fórmula 1.

R-27 puede hacer referencia a:
 Vympel R-27, un misil aire-aire de alcance medio desarrollado en la Unión Soviética.
 R-27 Zyb, un misil balístico con cabeza nuclear portado por submarinos soviéticos a partir de los años 1960.
 USS R-27 (SS-104), un submarino de defensa costera de la clase R e la Marina de los Estados Unidos construido a finales de los años 1910.